Liuthard (auch Liudhard oder Luithard) ist ein männlicher Vorname. Bedeutende Namensträger waren:

 Liudhard, fränkischer Bischof († um 600)
 Luithard, Bischof von Paderborn (862–887)

Siehe auch:
 Liotard
 Lyotard